Sporting Blood – cortometraggio del 1909 prodotto dalla Lubin Manufacturing Company
Sporting Blood – film del 1916 diretto da Bertram Bracken
 Puro sangue (Sporting Blood) – film del 1931 diretto da Charles Brabin
Trionfo d'amore o Sporting Blood – film del 1940 diretto da S. Sylvan Simon